Ekholmen kan syfta på:

Sverige 

 Ekholmen (naturreservat) – ett naturreservat i Hallstahammars kommun i Västmanlands län, 
 Ekholmens slott – Veckholms socken, Enköpings kommun, 
 Ekholmen, Österåkers kommun – ö med fritidsfastigheter, 
 Ekholmens naturreservat, Botkyrka kommun – 
 Ekholmen, Värmdö kommun –  ö intill Nämdö i Värmdö kommun, 
 Ekholmen, Nynäshamns kommun - ö i Ösmo socken, Nynäshamns kommun, 
 Ekholmens naturreservat, Uddevalla kommun – 
 Ekholmens herrgård – Gunnarsnäs socken, Melleruds kommun, 
 Ekholmens slottsruin – medeltida borg i Trollhättans kommun, 
 Ekholmen, Linköping – bostadsområde i Linköping, 
 Ekholmen, Karlskrona – en holme i Karlskrona,

Finland 

 Ekholmen, Pargas, ö i Pargas stad,  (11 ha)
 Dyvelholmen och Ekholmen, ö i Kimitoön,  (30 ha)
 Ekholmen, Hangö, ö i Hangö, 
 Ekholmen, Raseborg, Nyland,

Se även
 Ekholm – flera betydelser
 Lilla Ekholmen – flera betydelser
 Stora Ekholmen
 Ekholmarna
 Ekholma – en  småort i Herrestads socken, Uddevalla kommun, 
 Ekholmsnäs – naturområde på Lidingö,